Barbara Westphal ist der Name folgender Personen:

* Barbara Westphal (Musikerin), US-amerikanische Bratschistin und Hochschullehrerin 
 Barbara Glanzel-Westphal (* 1942), deutsche Bildhauerin